

Cinema 
L'innocente – film del 1911 diretto da Edoardo Bencivenga
L'innocente – film del 1976 diretto da Luchino Visconti
L'innocente – film del 2001 diretto da Karin Albou
L'innocente – film del 2022 diretto da Louis Garrel

Letteratura 
L'innocente – romanzo di Gabriele d'Annunzio del 1892
L'innocente (Innocent Blood) – romanzo giallo di Iris Collier, n. 2687 de Il Giallo Mondadori
 L'innocente – racconto di Enrico Teodorani del 2014